Ivan Goran Kovačić može značiti:

 Ivan Goran Kovačić (1913. – 1943.) hrvatski pjesnik
 Nagrada "Ivan Goran Kovačić" godišnja književna nagrada od 1964. godine
 Studentsko kulturno-umjetničko društvo »Ivan Goran Kovačić« osnovano 1948. godine

Poveznice 

 Goranovo proljeće
 Goranov vijenac
 Goran za mlade pjesnike